Le championnat du monde de snooker 2006 a lieu du 15 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Dotation

Tableau final

Centuries du tournoi final (46) 

 140, 139, 124, 109, 106, 100 Ronnie O'Sullivan
 137 Mark Williams
 135, 112 Ali Carter
 135, 125, 121, 118, 110, 103, 101, 100 Marco Fu
 135, 113, 110 Stephen Lee
 123, 122, 110 Mark Selby
 122, 117, 116, 112, 107, 107, 101 Peter Ebdon
 121 Graeme Dott
 119 John Higgins
 115 Anthony Hamilton
 113, 106 Shaun Murphy
 112, 106, 103 Matthew Stevens
 109 David Gray
 109, 109, 106, 103, 102 Neil Robertson
 104 Ryan Day
 102 Michael Holt

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

2006
Snooker
Snooker 2006
Sport en Angleterre en 2006
Snooker en 2006
Sport en avril 2006
Sport en mai 2006